Postfix steht für:

 alternative Bezeichnung für Nachsilbe oder Suffix
 Postfix (Mail Transfer Agent), Software zum Transport von E-Mails

Siehe auch:
 Suffix (Begriffsklärung)
 Umgekehrte polnische Notation (Postfixnotation)